Kopula (lateinisch copula) steht für:

 Kopula (Grammatik), Verbform
 Begattung, in der Biologie

Siehe auch:

 Copula